Дерби Стального города (), также известное как «шеффилдское дерби» () — футбольное дерби между английскими клубами «Шеффилд Уэнсдей» и «Шеффилд Юнайтед». Матчи между этими клубами из Шеффилда считаются одними из самых яростных в английском футболе.

Дерби Стального города следует отличать от  () — противостояния между двумя другими шеффилдскими клубами: «Шеффилд» и «Халлам», также известного как Sheffield derby.

История противостояния 

Большинство жителей Шеффилда болеет либо за «Юнайтед», либо за «Уэнсдей», болельщиков остальных клубов в городе практически нет. Фанаты «сов» (прозвище «Шеффилд Уэнсдей») традиционно используют бело-синие цвета, тогда как болельщики «клинков» (прозвище «Шеффилд Юнайтед») используют бело-красную символику.

Неофициальное звание «лучшего клуба в Шеффилде» разыгрывается как раз в рамках «дерби Стального города». «Стальным городом» Шеффилд называется с XIX века ввиду того, что в этом городе активно развивалось производство стали.

Команды сыграли первый матч между собой 15 декабря 1890 года на домашнем стадионе «Уэнсдей», Олив Гроув (англ.). Хозяева поля одержали победу в этом товарищеском матче со счётом 2:1.

Первый официальный матч между командами прошёл 16 октября 1893 года в рамках чемпионата, он завершился со счётом 1:1.

Самый крупный счёт в дерби пришёлся на 8 сентября 1951 года, когда на стадионе Брэмолл Лейн «Юнайтед» одержал победу над «Уэнсдей» со счётом 7:3.

Статистика противостояния

Матчи между клубами

Лига

Кубки

Примечания

Ссылки 
 Дерби Стального города на сайте BBC 
 Дерби Стального города на сайте FootballDerbies.com 

Футбольные дерби в Англии
ФК «Шеффилд Уэнсдей»
ФК «Шеффилд Юнайтед»
Спортивные соревнования в Шеффилде